Papathanassíou est un patronyme d'origine grecque, notamment porté par les personnes suivantes :

 Andréas Papathanasíou (1983-), joueur de football chypriote.
 Evangelos Odysseas Papathanassíou (1943-2022), musicien et compositeur grec de musique électronique, d'ambiance, jazz, pop rock et d'orchestre, plus connu sous le pseudonyme de Vangelis.
 Yánnis Papathanasíou (1954-), homme politique grec.